Een andere bewoording voor een optrekking, een oefening om de armen en rugspieren te trainen
 Pull Up (album van Mr. Vegas), een album van Mr. Vegas uit 2004
 Pull Up (lied van Mr. Vegas), een lied van Mr. Vegas uit 2004
 Pull Up (Wiz Khalifa), een lied van Wiz Khalifa in samenwerking met Lil Uzi Vert uit 2016
 Pull Up (Johan), een album van Johan uit 2018
 Pull up (Dyna, Frenna & Ronnie Flex), een lied van Dyna, Frenna & Ronnie Flex uit 2018
 Pull Up (KSI), een lied van KSI in samenwerking met Jme uit 2019
 Pull Up (Node), een lied van Node uit 2020
 Pull Up (Yasin), een lied van Yasin uit 2020
 Pull Up (Adaam), een lied van Adaam uit 2020
 Pull Up (Isong & Dardan), een lied van Isong & Dardan uit 2021
 Pull Up (MamboLosco), een lied van MamboLosco uit 2021